Karl Kaser ist der Name folgender Personen:

* Karl Kaser (Fotograf) (1861–1942), österreichischer Rechtsanwalt und Fotograf
 Karl Kaser (Historiker) (1954–2022), österreichischer Historiker